República de Nagorno-Karabakh (del seu nom en anglès Nagorno-Karabakh Republic), estat, parcialment reconegut, de la Transcaucàsia
 NKr també és l'abreviatura de la corona noruega, moneda de Noruega